Bei den ITA Division I National Team Indoor Championships wurden 2008 die Hallen-Mannschaftsmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Das Herrenturnier fand in Seattle, Washington statt. Gespielt wurde vom 15. bis zum 18. Februar. Schauplätze waren der Seattle Tennis Club und das Nordstrom Tennis Center, die auf dem Campus der Universität gelegene Tennisanlage. Als Siegerin ging die University of Virginia hervor.

Hauptrunde

Finale

Weblinks 
 Spielplan auf itatennis.com (englisch)
 Bericht auf collegeandjuniortennis.com (englisch)

College-Tennis-Saison 2007/08
Tennisturnier in Seattle
Tennisturnier 2008
2008